Jan Six (1618-1700), Amsterdams regent en schrijver
Jan Six (1668-1750), Amsterdams regent, zoon van Jan Six I
Jan Six (kunsthistoricus) (1857-1926), Nederlands kunsthistoricus en archeoloog
Jan Six (1978), Nederlands kunsthistoricus en kunsthandelaar